honen (verspaningstechniek)
 smaad, met verachting bejegenen
 Hōnen, Japans boeddhistisch religieus hervormer